Григо́рий (в миру Иоа́нн Миро́нович Неро́нов; 1591 — 2 (12) января 1670) — архимандрит Переславского Данилова монастыря, ранее протопоп. Противник реформ патриарха Никона, автор писем к царю Алексею Михайловичу, друг протопопа Аввакума.

Рождение и священство 
Родился в 1591 году. Отец его был крестьянин по имени Мирон, а попросту Нерон. При крещении получил имя Гавриил. Родители крещёного Гавриила дали ему другое имя — Иоанн. В юношеском возрасте Иоанн оставил семью, ушёл в Вологду и далее в Устюг. Здесь он выучился читать.

Странствуя далее, Иоанн пришёл в город Юрьевец в село Никольское, где поселился у священника и стал изучать церковный устав. Женился на дочери священника Евдокии. Поссорившись с греховными священниками, Иоанн убежал из села в Троице-Сергиев монастырь. Здесь принял сан диакона, а через год (приблизительно в 1625 году) был поставлен во священника и вернулся в село Никольское.

Взяв жену, он перешёл в село Лысково викарным священником, а затем в Нижний Новгород. Здесь поселился при запустелой церкви и начал служить в ней, прославился проповедями и борьбой со скоморохами. Воевода Фёдор Шереметьев привлёк Неронова к суду, как виновника смятений, и посадил в тюрьму. Желая получить известность в глазах царя и патриарха, Неронов старался проповедовать своё мнение на Москве, за что был сослан в Корельский монастырь. Здесь он снова стал обличать игумена и монахов. Сотворяя чудеса и избегая смерти от коварных врагов, получил прощение и вернулся в Нижний Новгород.

В это время царский духовник Стефан Вонифатьев и постельничий Фёдор Михайлович Ртищев упросили царя Алексея Михайловича утвердить в церквах единогласное пение вместо многогласного. Для воплощения реформы Неронова в 1640 году вызвали в столицу и сделали протопопом при церкви Казанской Богородицы на Красной площади. Пять лет Иоанн Неронов проповедовал здесь, принимал странников и больных.

Ссылка в дальние монастыри 
В 1653 году в Москве начались реформы патриарха Никона. Неронов имел разногласия с Никоном, за что по решению собора был сослан в Новоспасский монастырь, потом в Симонов и в Спасо-Каменный. Тут его приняли как страдальца и предоставили удобную жизнь. Впрочем, и здесь Иоанн придирался к монахам, почему скоро надоел всей братии. Он продолжает писать челобитные царю. По жалобе насельников монастыря Неронова сослали в Кандалакшский монастырь под крепкий затвор.

По словам протопопа Аввакума, Григорий Неронов в это время был главой защитников и последователей старых обрядов.

 1654, июль — Неронов переведён в Кандалакшский монастырь.
 1655, 10 августа — Неронов решился на побег и уплыл в Соловецкий монастырь.

Архимандрит Илия, знавший Неронова и сам державшийся раскола, дал ему отдохнуть и снабдил припасами для пути в Москву. Дорога лежала через Архангельск и Переславль. Тут Неронов остановился в Данилове монастыре у архимандрита Тихона и жил тайно.

Монашество, отлучение, смерть 
 1656, 25 октября — Неронов тайно пострижен в Данилове монастыре с именем Григория.

В иноческом чине Неронов прибыл в Москву, где жил тайно, рассылал письма и проповедовал не принимать нововведений реформы.

 1656, 18 мая — церковный собор в Москве постановил отлучить Неронова от церкви: «Иван Неронов, иже ныне в чернцах Григорий, и с своими единомысленники, иже не покоряющеся святому Собору, от Святыя Единосущныя Троицы и от св. Восточныя Церкве да будут проклята».
 1657, 4 января — Неронов открылся патриарху Никону, а затем вернулся к молитвенному общению с Никоном.

После изгнания патриарха Никона инок Григорий решил вернуться в старообрядчество. Негодуя против никоновских порядков, Неронов снова пишет царю упрёки и доносит на епископов, за что получает ссылку в Вологду. По пути он ищет поводы к мятежу, отправляет царю свои жалобы.

1 июля 1666 года — собор ссылает Неронова в Иосифо-Волоцкий монастырь.

31 августа 1666 года — собор отлучил Неронова от священства и отдал под строгий надзор.

Теперь стало ясно, что даже без патриарха Никона другие епископы не допустят дерзостей Неронова. В это время для суда над Никоном прибыли Александрийский и Антиохийский патриархи. На суде, где патриархи разбирали дело Неронова, он покаялся и вернулся к молитвенному общению с участниками собора.

 1668, сентябрь — Неронова определили на испытание в Данилов монастырь.

В Данилове монастыре в это время не было настоятеля. Упросив братию отпустить его в Троице-Сергиеву лавру, Неронов пришёл туда через день после прибытия царя. В разговоре Неронов жаловался на несправедливые кары и просил простить его. Царь приказал ему идти в Москву и дожидаться решения.

2 октября 1669 года Неронов сделан архимандритом Данилова монастыря.

Управление его монастырём было образцовым, он служил и проповедовал каждый день. После литургии всем, бывшим в обители, давал обед. Архимандрит продолжал придирчиво следить за церковной службой. На шестое воскресенье после Пасхи он был в церкви Введения Пресвятой Богородицы в Рыбной слободе, стал делать свои замечания, но прихожане, помня его ссылку, просто выгнали Неронова из церкви.

Архимандрит Григорий Неронов умер 2 января 1670 года, имея 79 лет от роду, и погребён в паперти соборной церкви Данилова монастыря. Над его могилой в стене собора есть белокаменная плита.

Примечания

Литература 
 
 Свирелин, А. И.  Сведения о жизни архимандрита Переславского Данилова монастыря Григория Неронова // Труды Владимирской учёной архивной комиссии. — Владимир, 1904. — Т. 6.
 Лавров А. С. Письмо и челобитная Ивана Неронова //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. — № 1 (35). — С. 101—106
 Авдеев А. Г. Надгробная плита с эпитафией Ивану Неронову // Science and World. International scientific journal / Наука и мир. Международный научный журнал. 2019. Т. 1. — № 7 (71). — С. 61-65.
 

Персоналии:Переславль-Залесский
Деятели старообрядчества
Архимандриты Русской православной церкви
Сосланные в Вологду
Персоналии:Свято-Троицкий Данилов монастырь
Персоналии:Новоспасский монастырь
Персоналии:Симонов монастырь
Персоналии:Спасо-Каменный монастырь
Персоналии:Кандалакшский монастырь
Персоналии:Соловецкий монастырь
Персоналии:Николо-Корельский монастырь
Персоналии:Иосифо-Волоцкий монастырь
Персоналии:Спасо-Прилуцкий монастырь
Отошедшие от старообрядчества